Az 1943-as magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a tizenhetedik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Nemzeti Sport 1943.11.19. (tabella)
Kézilabdázás 1970/6. és 7. szám (Sportmúzeum könyvtára)

F1943
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag